Editura Arthur este o editură românească de publicare a cărților de orice fel , fiind renumită în toată România . 

Printre miile de titluri populare se numără : Harry Potter , Jurnalul unui puști, Războiul care mi a salvat viața , Percy Jackson , Jurnalul unei puștoaice